

Croazia 
 Bistra, comune della regione di Zagabria

Romania 
 Bistra, comune del distretto di Alba
 Bistra, comune del distretto di Maramureș